E73 peut faire référence à :
 Intolérance au lactose, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Route européenne 73, une route traversant la Hongrie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres